Općinska nogometna liga Slavonska Požega za sezonu 1976./77. predstavljala je pretposljednji rang natjecanja, odnosno ligu petog stupnja nogometnog prvenstva SFRJ, a prvenstvo se igralo dvokružno. NK Zvijezda Kaptol kroz kvalifikacije nije uspjela izborit ulazak u Slavonsku nogometnu zonu. Iz lige nije nitko ispao u niži rang jer se sljedeće sezone liga proširila na 14 momčadi.

Tablica

Kvalifikacije za Slavonsku zonu 
NK Zvijezda Kaptol - NK Jadran Gunja 3:0 (2:4)
NK Zvijezda Kaptol - NK Sava Stara Gradiška 1:2 (1:1)
NK Zvijezda Kaptol - NK Oriolik Oriovac 3:2 (0:4)
NK Zvijezda Kaptol - NK Nosteria Nuštar 1:1 (2:2)

U Slavonsku nogometnu zonu - Posavska skupina plasirali su se NK Sava Stara Gradiška i NK Oriolik Oriovac.

Unutrašnje poveznice  
 Liga NSP Nova Gradiška 1976./77.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Nikola Brekalo, Ivica Šulc, Stjepan Marković: 80 godina nogometa u Jakšiću (1932. – 2012.), Jakšić, 2012.
 Jelenko Topić; Pola stoljeća nogometa: Nšk velika 1929. - NK Papuk 1979.
 M.Nosić; Zvijezda 1938. – 1978., Kaptol, 1978. 
  

1976-77
Slavonska Požega
1976-77 Slavonska Požega